Ronko ima više značenja:
 Ronko (Alesandrija)
 Ronko (Bergamo)
 Ronko (Bijela)
 Ronko (Bolcano)
 Ronko (Breša)
 Ronko (Komo)
 Ronko (Đenova)
 Ronko (Milano)
 Ronko (Novara)
 Ronko (Padova)
 Ronko (Pjačenca)
 Ronko (Sondrio)
 Ronko (Vareze)
 Ronko (Verbano-Kuzio-Osola)